

Niemcy 
 Stolberg (Harz) – dzielnica gminy Südharz w kraju związkowym Saksonia-Anhalt, w powiecie Mansfeld-Südharz
 Stolberg (Rheinland) – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Akwizgran
 Stolberg Hauptbahnhof – główny dworzec kolejowy w Stolberg (Rheinland)

Osoby 
 Leopold Friedrich zu Stolberg – niemiecki poeta z Holsztynu i duński dyplomata

Zobacz też 
 Stollberg